145th Street (straat) - straat in New York
 145th Street (Lenox Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 145th Street (Broadway-Seventh Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 145th Street (Eighth Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 145th Street Bridge - draaibrug in New York